МТ, Мт:

МТ - Максим - Токарев. Пулемет Максима-Токарева — советский ручной пулемёт, разработанный Ф. В. Токаревым на базе германского ручного пулемета MG-08/18 (являвшегося, в свою очередь, версией станкового пулемета Максима).
 МТ — Мариинский театр
 МТ — Маршрутное такси
МТ — Международный туризм
 Мт — мегатонна
 МТ — Машина Тьюринга
 МТ - Минометный Транспортер. Проект тяжелого 450-мм миномета особой мощности на железнодорожном транспортере для артиллерии Резерва Ставки Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами СССР, разработанный в 1943 г. в ОКБ-172 (бывшее "тюремное" (в просторечии - "шарашка" или "шарага") Особое Техническое Бюро (Остехбюро, ОТБ) НКВД СССР).
МТ - Марксистская тенденция - коммунистическая организация, действующая в России и ведущая работу по созданию национальных секций Международной марксистской тенденции (ММТ) на территории бывшего СССР.

См. также 
 МТ-ЛБ — Многоцелевой Тягач - ЛегкоБронированный. Семейство советских/российских/украинских легких многоцелевых бронированных гусеничных машин, использующихся, в том числе, в качестве артиллерийских тягачей и бронетранспортеров пехоты.
 Mt — мейтнерий